Staatsbosbeheer: bossen onder beheer van Staatsbosbeheer;
 Sint Anthonisbos: de bossen in de gemeente Sint Anthonis;